Huset Norodom är namnet på en kambodjansk fursteätt vilken är den regerande kungafamiljen i Kambodja.

Huset Norodom grundades som en konstitutionell monarki 1860 av kung Norodom av Kambodja, en son till kung Ang Duong den store, och har producerat fyra kungar och tre premiärministrar.

1860–1904
I mitten av 1800-talet hotades Kambodja att helt eller delvis uppgå i de båda rivaliserande länderna Siam och Vietnam. Efter en invasion från Siam och flera århundraden av förfall utgjorde Kambodja en vasallstat till det Siamesiska riket, och under denna tid betalade Kambodja tribut till Siam, och kungafamiljen i Kambodja levde ibland i Bangkok under mer eller mindre gisslanlika former.

Prins Norodom föddes som äldste son till kung Ang Duong, vilken i Siams namn regerade Kambodja mellan 1841 och 1844 och från 1845 till sin död 1860. Norodom och hans halvbror Sisowath skickades av sin far till Bangkok för att studera, och bröderna växte upp med den thailändska kungafamiljen. När Norodoms far Ang Duong avled 1860, kunde han inte krönas som Kambodjas officielle kung eftersom Siam vägrade lämna ut de kambodjanska riksregalierna, men senare beslöt sig thailändske kungen för att insätta Norodom som skuggregent i Kambodja och Siam tillät Norodom att uppföra ett  hov i Battambang, där regionen stod under siamesisk kontroll. När Frankrike 1863 erbjöd Kambodja sitt beskydd, med villkor att Kambodja accepterade att bli ett franskt protektorat som en del av Franska Indokina, accepterade Norodom och uppnådde genom denna eftergift att landet visserligen blev ett protektorat men fick  ett stort mått av självbestämmande.

En tid före sin död utsåg Norodom sin son Yukanthor till tronarvinge, men Yukanthor hade en konflikt med fransmännen, vilka förhindrade detta val, och istället stödde Frankrike Norodoms franskvänlige halvbror Sisowath som ny kung i Kambodja, varför Norodom flydde i exil till Siam, där han avled den 24 april 1904.

1904–1927
Samma dag som kung Norodom avled, valdes han halvbror Samdach Oppareach Preah Sisowath till kung av Kambodja istället för Norodoms son och utvalde tronarvinge Yukanthor, och Sisowath kröntes med namnet Preah Bat Samdech Preah Sisowath Chamchakrapong Hariréach Barminthor Phouvanay Kraykéofa Soulalay Preah Chau Krong Kampuchea Thippadey ().

Sisowath fortsatte Norodoms franskvänliga regering och belönades av Frankrike med ett nytt palats i Phnom Penh, en ångdriven lustjakt och en årlig tilldelning av 250 lbs (114 kg) opium.

1927 avled Sisowath i Phnom Penh med det postuma namnet Preah Karuna Preah Sisowath Preah Reacheanukot.

Hans 52-årige  son, kronprins Sisowath Monivong, kröntes till ny kung.

1927–1941
Sisowath Monivong fortsatte faderns regering av Kambodja som franskt protektorat där den egentliga makten över landet låg i den franske guvernörens händer.

Under Monivongs regering öppnades Kambodja för kommunistiska influenser, och efter att den vietnamesiske agitatorn Ho Chi Minh 1930 grundade det indokinesiska kommunistpartiet växte kommunistiska sympatier i landet, och jämsides med detta en vilja att nå självständighet och befria sig från Frankrikes långa kolonisering. 1940, när Frankrike började falla i kampen mot Tyskland, tog Vichyregimen över även styret av Frankrikes kolonier varefter Japan invaderade Kambodja och ockuperade landet.  Med för Frankrike ombytta roller tilläts fransmännen att leda Kambodja, men nu med japansk kontroll, medan Thailand, som var Japans allierade, tog kontroll över delar av östra Kambodja.

Uppgiven pensionerade sig Sisowath Monivong i Kampot och avled samma år i Bokor.

Hans son kronprins Sisowath Monireth hade arvsrätt till tronen, men fransmännen lät istället Sisowath Kossamaks 19-årige son Norodom Sihanouk bli kung över Kambodja, med den felaktiga föreställningen att han skulle bli en mer lättkontrollerad regent.

1941–1953
Sihanouk tillträdde som regent i ett kungarike som juridiskt sett var kontrollerat av Frankrike, eftersom såväl Kambodja tillsammans med Laos, Tonkin, Cochinkina och Annam var en del av Franska Indokina, men som sedan fransmännens nederlag 1940 varit occkuperat av Japan. Med diplomati lotsade Sihanouk sitt kungarike Kambodja från att ha varit en vasallstat till dess oberoende självständighet som neutral stat år 1953, och undgick för egen personlig del det öde han själv beskrivit som sin värsta mardröm, att bli utmanövrerad från den politiska scenen i sitt land till en tyst pensionering, som Vietnams siste kejsare Bao Dai, som avled bortglömd i Paris år 1997.

1953–1970
Norodom Sihanouk abdikerade 1955 och efterträddes av sin far Norodom Suramarit. Suramarit avled 3 april 1960 efter en längre tids sjukdom.

Efter Suramarits död 1960 blev Norodom Sihanouk åter regent. Kung Norodom Sihanouk fick över 14 barn och hade redan fem hustrur, Phat Kanhol, Sisowath Pongsanmoni, Sisowath Monikessan, Mam Manivan Phanivong, och Thavet Norleak, när han i april 1952 gifte sig med sin sjunde fru, Paule Monique Izzi, dotter till Pomme Peang, en kambodjansk adelsdam, och Jean-François Izzi, en fransk bankir av italiensk familj. Paret träffades 1951 när Monique vunnit en nationell skönhetstävling.

Monique, som fick det nya namnet Norodom Monineath, blev Sihanouks livslånga partner, och Norodom Sihamonis föddes som parets första son 1953. Han skickades redan 1962 som ung nioåring till Europa för att studera och han tillbringade större delen av sina uppväxtår i Prag, varför han talar flytande tjeckiska. Han studerade sedan filmkonst i Nordkorea och återvände först 1977 till Kambodja, där han tillsammans med övriga kungafamiljen tillbringade de närmaste åren i husarrest tills vietnameserna 1979 invaderade Phnom Penh. 1981 flyttade Sihamoni till Frankrike där han sedan bodde under 20 år med avbrott för besök i Prag.

1970–1993
Kungariket upplöstes 1970 genom att general Lon Nol tog makten i Kambodja genom att i en  statskupp 1970 störta kung Norodom Sihanouk och upprätta Khmerrepubliken.   

Sihanouk flydde efter kuppen och började stödja Röda khmererna i deras kamp för att störta Lon Nols regering i Phnom Penh. I april 1975 föll den så kallade Khmerrepubliken och Röda khmererna tog makten med Pol Pot som makthavare och Sihanouk som symboliskt "statsöverhuvud" men utan makt. Efter ett år, den 4 april 1976, lämnade han sin post och levde sedan under tretton år i exil i olika länder fram tills Vietnam invaderat Kambodja och avsatt Röda khmererna 1978-1979.

Efter att Vietnam drog sig tillbaka 1989 kunde en överenskommelse skrivas under i Paris, och Sihanouk återvände den 14 november 1991 efter 13 år i exil.

1993 till idag
År 1993 blev Sihanouk på nytt vald till Kambodjas kung fram till dess att han abdikerade 2004.

Efter att ha varit dans- och balettinstruktör, kulturambassadör i Europa och sedan 1993 Kambodjas ambassadör i Unesco valdes sonen Sihamoni 2004 till kung av Kambodja av en rådsförsamling, efter kung Norodoms överraskande abdikation, där han angav sin dåliga hälsa som skäl. 

Norodom Sihamoni är ogift och har inga kända barn.

Lista på Norodoms monarker

Lista på Norodoms premiärministrar

Släktmedlemmar
 Norodom (1834–1904) 
 Norodom Sutharot (1872–1945)
 Norodom Phangangam (1874–1944)
 Norodom Kanviman Norleak Tevi (1876–1912) 
 Norodom Suramarit (1896–1960)
 Sisowath Kossamak (ingift; 1904–1975)
 Norodom Kantol (1920–1976) 
 Norodom Sihanouk (1922–2012)
 Norodom Monineath (ingift; född 1936)
 Norodom Vacheahra (1946–2013) 
 Norodom Sirivudh (född 1951)
 Norodom Yuvaneath (född 1943) 
 Norodom Ranariddh (född 1944)
 Norodom Marie Ranariddh (ingift; född 1948) 
 Norodom Buppha Devi (född 1943)
 Norodom Chakrapong (född 1945) 
 Norodom Kuntha Bopha (1948–1952)  
 Norodom Sihamoni (född 1953)
 Norodom Soma (född 1969)
 Norodom Narindrapong (1954–2003)
 Norodom Rattana Devi (född 1974) 
 Norodom Arunrasmy (född 1955)

Släktträd 
Flera utlämningar ur Huset Norodom har gjorts i alla led. Kambodjanska regenter i fetstil. De sista två generationerna med ett urval av endast manliga medlemmar. Ingifta medlemmar ur Huset Sisowath (med gemensamt ursprung från Ang Duong) har grå bakgrund

Koppling mellan sydostasiatiska furstehus 
Huset Norodom fick tidigt en koppling till den thailändska Chakridynastin, och i senare generationer med Huset Bunnag där Bunnagättlingar giftes in både med stamfadern för Huset Norodom i Kambodja, som med släkten Abhaiwongse som styrde Kambodjas provins Battambang, vars ättlingar ånyo giftes in i Chakridynastin, så att de nuvarande kungahusen i Thailand och Kambodja är släkt med varandra, via Battambangsläkten Abhaiwongse.

Nai Bunnag var gift med Nuan, vars syster Nak gifte sig med kung Rama I av Thailand.  Bunnag och Nuans dotter Tuptim Bunnag fick med Yia Abhaiwongse en dotter med namnet Yem Bosaba, vilken som gift med Norodom av Kambodja, fick sonen Norodom Sutharot, far till Norodom Suramarit som med Norodom Kossamak fick sonen Norodom Sihanouk. 

Eftersom Suvadhana, en ättling till Tuptim Bunnag gifte sig med kung Rama VI av Thailand, var Suvadhana och Norodom Suramarit av Kambodja sysslingar (tremänningar) med varandra, och deras respektive barn Norodom Sihanouk och prinsessan Bejaratana fyrmänningar, och kung Norodom Sihanouk av Kambodja och kung Bhumibol Adulyadej (Rama IX) av Thailands far Mahidol Adulyadej sexmänningar.

Referenser